Quintus Granius ist der Name folgender Personen:

Quintus Granius (Ausrufer), römischer Ausrufer
Quintus Granius, wurde gemeinsam mit Gnaeus Granius als Anhänger des Marius geächtet
Quintus Granius (Ankläger), römischer Ankläger des Lucius Calpurnius Piso